И́льмень — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, входит в Ракомское сельское поселение.

Деревня расположена близ западного побережья озера Ильмень, в Поозерье, к северо-западу от города Великий Новгород; близ деревень Ондвор (на востоке, на берегу Ильменя), Козынево (на северо-востоке, на берегу Ильменя), Лукинщина (на юго-западе), Здринога (на севере) и Неронов Бор (на западе).

История 
До 3 декабря 1953 года деревня называлась Самокража. Впервые упоминается в писцовых книгах XV века, как Самокряж. В Новгородской губернии — деревня Самокража Ракомской волости Новгородского уезда.

В 1907 году в Самокраже насчитывалось 120 дворов и 615 жителей. В 1932 году в деревне был образован колхоз «16-я годовщина Октября». В позднее советское время в Ильмене расположилась центральная усадьба колхоза «Ильмень». Основное направление деятельности — картофелеводство, производство молока.

Самокража была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 16 января 1944 года южной оперативной группой войск генерала Т. А. Свиклина.

В центре деревни находится братское захоронение 142 воинов, погибших во время войны в окрестностях деревни.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1953 года название деревни было изменено на Ильмень.

Население

Социально-значимые объекты 
В деревне есть МОУ «Ильменская основная общеобразовательная школа» (на данный момент закрыта). Также в деревне имеется МАДОУ № 18 «Детский сад» д. Ильмень.

Имеется прямое регулярное автобусное сообщение с областным центром — автобусы № 106, 108 и 189а.

Литература 
 Секретарь Л. А., Филиппова Л. А. По Приильменью. Путеводитель. Лениздат, 1991

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района